Sokolnicka ist der Familienname folgender Personen:

Eugénie Sokolnicka (1884–1934), polnisch-französische Psychoanalytikerin
Zofia Sokolnicka (1878–1927), polnische Politikerin und Kriegsaktivistin